Хотькуны () — хутор (бывшая деревня) на территории Жупранского сельсовета. Располагается в Ошмянском районе Гродненской области (Белоруссия). На сайте Ошмянского райисполкома значится как деревня. Находится в примерно в километре от местной дороги Н-7132 и в 3 км езды (полукилометре по пярмой) от построенной в 2015 году республиканской автомобильной дороги Р52, идущей от Гозы на Островец и Ошмяны.

Ближайшие населенные пункты:
 деревня Працковщина (около 1,5 км)
 деревня Анкуды (около 3 км)

На данный момент уцелело два дома. От остальных остались только фундаменты.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Ошмянского района